Canadian Tire Series е автомобилно състезание, част от НАСКАР сериите провеждано в Канада от 1981 година.

Шампиони 

НАСКАР
Автомобилен спорт в Канада
Основани в Канада през 1981 година